Maniscalco – artigiano che pareggia e ferra gli equini

Persone 
Fabio Maniscalco – archeologo italiano
Gioacchino Maniscalco – attore e doppiatore italiano
Giuseppe Maria Maniscalco – vescovo cattolico italiano
Salvatore Maniscalco – funzionario italiano
Stefano Maniscalco – karaketa italiano

Altro 
Il maniscalco – cortometraggio muto
Ghiacciaio Maniscalco – ghiacciaio sulla costa di Fallières, Antartide